Гже́гож Францко́вяк ( SVD , 8.07.1911 года в деревне Ловенчице, Германия — 5.05.1943 г., Дрезден, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах из монашеской конгрегации вербистов, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13.06.1999 года.

Биография 
В 1927 году вступил в начальную семинарию, которой руководили члены монашеской конгрегации вербистов. 8.09.1930 года вступил в новициат, приняв монашеское имя Гжегож. 8.09.1938 года принял монашеские обеты.

Во время оккупации немецкими войсками Польши занимался с детьми катехизацией. После ареста священника отца Гичеля уделял таинство Евхаристии, крестил детей. Издавал в подполье газету «Dla Ciebie, Polsko» (Тебе, Польша). Гестапо, напав на след его издательской деятельности, арестовало многих людей, косвенно задействованных в издании подпольной газеты. Гжегож, чтобы отвести подозрение и освободить из-под ареста невинных людей, взял на себя полную вину за издание газеты.

Гжегож Францковяк был казнён 5.05.1943 года в Дрездене.

Прославление 

13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Литература 

 Andrzej Borek: Błogosławiony brat Grzegorz Frąckowiak. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwo Rolników, 2001. ISBN 83-88921-21-5.

Примечания

Ссылки 
 Краткий биографический очерк

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Казнённые на гильотине
Христианские святые XX века
Вербисты
Казнённые в 1943 году